«Юргорден» в сезоне 2022 года принимал участие в чемпионате Швеции, кубке Швеции и Лиге конференций УЕФА.

Состав 
По состоянию на 27 августа 2022 года. Источник: Список игроков на официальном сайте

Игроки в аренде

Трансферы. Зима 2021/2022

Пришли

Ушли

Трансферы. Лето 2022

Пришли

Ушли 

* В аренду. 
** Из аренды.

Предсезонные и товарищеские матчи

Соревнования

Алльсвенскан

Результаты матчей

Турнирная таблица

Кубок Швеции

Кубок Швеции 2021/2022

Групповой этап 
Жеребьёвка группового этапа кубка Швеции прошла 5 декабря 2021 года. «Юргорден» попал в третью группу вместе с «Броммапойкарной», «Браге» и «Хальмстадом».

Плей-офф

Кубок Швеции 2022/2023

Предварительный раунд 
В результате жеребьёвки, состоявшейся 10 июля 2022 года, в соперники «Юргордену» досталась «Эребру Сюрианска».

Лига конференций УЕФА

Второй квалификационный раунд

Третий квалификационный раунд

Раунд плей-офф

Групповой этап

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Юргорден»
 Профиль на сайте Алльсвенскана

2022
Юргорден
Юргорден